Miejscowości w USA:
 Grand Lake – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Grand
Gminy w USA:
 Grand Lake (ang. Grand Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis